De Viareggio Cup (Italiaans: Torneo di Viareggio) is een belangrijk jeugdvoetbaltoernooi dat jaarlijks plaatsvindt in Viareggio. Het toernooi wordt meestal in februari gespeeld.

AC Milan en Juventus zijn met 9 titels de recordhouders. RSC Anderlecht won in 2013 als enige Belgische club ooit de Viareggio Cup, in 2014 bereikte de club de finale. Jong Club Brugge sneuvelde in 2017 in de halve finale, alwaar Empoli FC met 3-0 te sterk bleek.

Edities

Golden Boy Award 
Sinds 2009 reikt de organisatie van de Viareggio Cup een Golden Boy Award uit voor de speler van het toernooi. De juryleden hiervoor bestaan uit sportjournalisten.

Jeugdvoetbalwedstrijd